

Toponymie 

Lantier est une municipalité du Québec (Canada) ;
La rue Jean-Lantier est une voie du  de Paris.

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Étienne-François de Lantier (1734-1826) écrivain et auteur dramatique français ;
 Jack Lantier, chanteur français né en 1930 ;
 Jacques-Philippe Lantier (1814-1882) député français ; 
 Jean Lantier (en réalité Jean Lointier) (treizième siècle), habitant de la rue de Paris portant ce nom ;
 Pierre Lantier (1910-1998) compositeur français ;
 Raymond Lantier, (1886-1980), archéologue français.

Personnages de fiction
 Étienne Lantier, un des protagonistes du roman Germinal d'Émile Zola ;
 Jacques Lantier, personnage du roman La Bête humaine d'Émile Zola.

Gentilé 
 Lantier, habitant de Lans-en-Vercors ;

Patronyme français